

Biologie 
 La tomate est une plante cultivée, ou le fruit de cette plante consommé comme légume.
 La tomate cerise est une variété botanique de tomate à petits fruits.
 La tomate groseille est une espèce de tomates à très petits fruits comestibles.
 La tomate en arbre () est une espèce d'arbuste tropical à fruits comestibles.
 La tomate de mer est une anémone de mer, espèce animale aquatique de l'embranchement des Cnidaires.

Autres 
 Tomate est une teinte de rouge.
 La tomate est un jeu sportif.
 La tomate est un cocktail à base de pastis et de sirop de grenadine.
 Tomates est le titre d'un livre de Nathalie Quintane sorti en 2010.